— японская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : бронза (1997, 2005).
 : серебро ().

Команды 
{| class="wikitable"
|-
! Сезон !! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый !! Запасной || Турниры
|-
| 1996—97 || Ayako Uchibori || Reiko Sato || Хатоми Нагаока || Mika Yoda || Shiho Tsuchiya ||  1997 
|-
| 2003—04 || Хатоми Нагаока || Reiko Nihommatsu || Noriko Kaneuchi || Hiroko Oishi || ||  (6 место)
|-
| 2004—05 || Nagisa Matsumura || Hatomi Nagaoka || Reiko Sato || Shizuka Date || ||  2005 
|-
| 2004—05 || Хатоми Нагаока' || Shigeko Sato || Hiroko Oishi || Emiko Zareo || Noriko Kaneuchi ||  
|}(скипы выделены полужирным шрифтом)''

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль тренера на сайте зимних Олимпийских игр 2018 года

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Тренеры по кёрлингу Японии